Артишок — сорное растение со съедобным цветоложем.
 АРТиШОК — алма-атинский современный театр.